Угют () — село в Ак-Талинском районе Нарынской области Киргизии. Административный центр Угутского аильного округа. Код СОАТЕ — 41704 210 840 01 0.

География 
Село расположено на юго-западе центральной части области, на левом берегу реки Нарын, вблизи места впадения в неё реки Терек, на расстоянии приблизительно 17 километров (по прямой) к северо-западу от села Баетово, административного центра района. Абсолютная высота — 1583 метра над уровнем моря.

Население

Примечания 

Населённые пункты Ак-Талинского района